Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Carlos Berlocq 7-64, 6-0.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (semifinali)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Luis Horna (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)

 Juan Mónaco (quarti di finale)
 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Potito Starace (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2005